Луканская колбаса () — вид копчёной колбасы.

По рецепту псевдо-Апиция луканская колбаса приготовлялась следующим образом: растирался перец с сатуреей, рутой, сельдереем, лавровыми ягодами, подливался гарум, а также мелко нарубленное мясо, перец в зёрнах, много жира. Этим фаршем начинялись кишки и подвешивались коптиться.

Рецепт приготовления этой колбасы, в котором смешивались пряности и различные продукты, является характерным для кухни времён начала империи.

Этот сорт колбасы известен со времён античности, её, возможно, привезли легионеры из Южной Италии (колбаса названа в честь региона Лукания, сегодня Базиликата) в Рим. В поваренной книге Апиция эта колбаса упоминается, например, в качестве гарнира к другим блюдам.

См. также 
 Луканка (болг.)

Примечания 

Римская кухня
Колбасы